Пероза ()
 Пероза-Арджентіна — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, метрополійне місто Турин.
 Пероза-Канавезе — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, метрополійне місто Турин.
 Віллар-Пероза — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, метрополійне місто Турин.